Ballingarry är kan syfta på;

 Ballingarry, Limerick – en ort i grevskapet Limerick i provinsen Munster i Republiken Irland
 Ballingarry, Tipperary – en ort i den södra delen av grevskapet Tipperary i provinsen Munster i Republiken Irland
 Ballingarry Island – en ö i republiken Irland